South Lancaster ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 South Lancaster (Massachusetts)
 South Lancaster (Wisconsin)